In het seizoen 2022/2023 komt Rangers FC uit in de Schotse Premiership. In dit seizoen zal Rangers ook weer uitkomen in de Scottish Cup en de League Cup. Rangers zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Premiership

Scottish Cup

League Cup

UEFA Champions League

Statistieken

Tussenstand in Schotse Premiership

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Rangers FC naar seizoen
Schotse voetbalclub 2022/23